Leobardo Pérez Jiménez – artista colombiano
 Marcos Pérez Jiménez – politico e generale venezuelano